Володимир Паньків Другий командир Легіону інженер підполковник, «майор запасу» за званням (нар. 1896, Коломия — пом. 14 жовтня 1947, Загреб). Колишній сотник УГА, був засуджений 28 лютого 1930 року в Самборі польською владою до 15 років в’язниці за діяльність в лавах УВО. Та був звільнений через 9 років, імовірно після приходу німців.

Володимир Паньків, сотник УГА, другий командир Легіону — був заарештований комуністами, 14 жовтня 1947 року (на Покрову) в полоні покінчив життя самогубством.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
Сотники УГА